Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 Instytut Sztuki w Cieszynie
 Instytut Sztuki - krakowskie stowarzyszenie kulturalne